Сердце-обличитель может означать:

 Сердце-обличитель — один из «страшных» рассказов Эдгара Аллана По.
 Сердце-обличитель — короткометражный фильм Жюля Дассена 1941 года, экранизация рассказа Эдгара Аллана По.
 Сердце-обличитель — американский мультфильм 1953 года по одноимённому рассказу Эдгара Аллана По.